Beetlejuice, un film d'horreur de 1988, réalisé par Tim Burton ;
 Beetlejuice, la bande originale du film éponyme ;
 Beetlejuice, une série télévisée d'animation diffusée de 1989-1991, basée sur le film ;
 Beetlejuice, une série de jeux vidéos, sortis au début des années 1990, basés sur le film ;
 Beetlejuice, une comédie musicale de 2018 basée sur le film.

Surnoms 
 Beetlejuice, un nom de ring du lutteur professionnel Art Barr
 Beetlejuice (1968-), un artiste et acteur américain, de son nom civil Lester Green

Voir aussi